André Rafael dos Santos (Santa Catarina, 7 de janeiro de 1981) é um empresário brasileiro-britânico, autor, palestrante de negócios e conhecido por ser CEO e editor-chefe da revista High Profile e organizador do Prêmio Melhor do Brasil. Rafael ganhou vários prêmios, incluindo o 'Top 100 Most Inspiring Entrepreneurs in the UK' do Sunday Times.

Início da vida e carreira 
Rafael nasceu em Santa Catarina, estado do sul do Brasil, em 1981, filho de um pescador e de uma dona de casa. Posteriormente, eles se mudaram para o litoral sul de São Paulo, para que ele e suas duas irmãs pudessem receber uma educação melhor.

Aos 21 anos, após morar 2 anos em São Paulo capital, Rafael mudou-se para Londres. Em 2003, ele começou seu primeiro negócio de administração de casas, uma pequena empresa que administrava e alugava quartos em casas compartilhadas (flatshares) em 2005. vendido com sucesso para um concorrente líder em 2014.

Em 2013, Rafael lançou seu livro - ‘Moving Abroad, One Step At A Time’ - publicado em inglês, português e chinês. Que foi seguido por uma start-up, Room in the Moon, uma rede social conectando pessoas.

Em 2015, ele lançou um programa Migrant Business Accelerator para ajudar os empreendedores imigrantes a iniciar sua jornada, que então levou a fundar o primeiro mi-HUB de um escritório de co-working para migrantes de Londres. Em 2016, Santos foi o autor do relatório “Empreendedorismo Migrante no Reino Unido: celebrando os benefícios para a Grã-Bretanha”, que foi encomendado pelo IoD (Instituto de Diretores) e lançado no Palácio de Parlamento Britânico por pelo MP Neil Coyle. Ele também fundou o High Profile Club, um clube de membros para empresários e profissionais, lançado em março de 2018 no Palácio do Parlamento.

Após concluir seu MBA pela Henley Business School em 2018. Em 2019, Santos organizou o 5º Migrant Business Show e o Migrant Entrepreneur Awards, que aconteceu no Palácio de Parlamentocom o MP Andrew Rosindell como o convidado de honra. Além de organizar mais de 500 eventos para sua agência de relações públicas em lugares como Palácio do Parlamento e Câmara dos Lordes. Ele também começou a organizar o a Premiação Melhor do Brasil no (Best of Brazil Awards)  e a Forbes publicou-o como um dos eventos de maior prestígio da comunidade brasileira no exterior. “The Best of Brazil Awards é o evento de maior prestígio da comunidade brasileira a bordo.” Forbes.

O evento aconteceu no Palácio de Kensington em Londres no dia 30 de outubro de 2021 com 300 convidados incluindo Luiza Brunet, Sua Majestade Sayyida Basma de Omã, Sua Majestade Real Rainha Diambi do Congo, Tessy Ojo OBE, e Dr. Yvonne Thompson OBE.

Rafael também é professor convidado na Regent’s University em Londres, onde leciona empreendedorismo.

Recepção crítica 

 Revista Business Leader ‘Top 30 Inspiring Entrepreneurs in the UK’ 2019.
 Advogado de Pequenas Empresas do Ano 2018.
 Rafael foi nomeado na lista do Sunday Times 'Top 100 Most Inspiring Entrepreneurs in the UK' em 2016.
 Startup The Guardian do ano de 2014
 The Guardian Small Business Leader of the Year 2014
 Rafael foi premiado com sua palestra TEDx Talk “O que é preciso para ser um empreendedor migrante”. e foi assistido mais de 157 mil vezes.

Publicações 

 Moving Abroad, One Step At A Time’ - publicado em 2013 em inglês, português e chinês.
 Prêmio Melhor do Brasil na Europa 2020: Vencedores e Finalistas: 1
 RP guiada para profissionais de saúde: torne-se mais visível, mais confiável e mais influente
 De corujas a pavões: 50 empresários de clube de alto perfil e suas histórias de sucesso
 “Empreendedorismo Migrante no Reino Unido: celebrando os benefícios para a Grã-Bretanha” em 2016.

Ligações externas 

 Site oficial